Кёнфе́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Эссуа. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10119.

Коммуна расположена приблизительно в 195 км к юго-востоку от Парижа, в 105 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 55 км к юго-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 212 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 129 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 87 были экономически активными, 42 — неактивными (показатель активности — 67,4 %, в 1999 году было 63,8 %). Из 87 активных работали 82 человека (46 мужчин и 36 женщин), безработных было 5 (2 мужчины и 3 женщины). Среди 42 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об